Europeiska cupvinnarcupen 1979/1980 vanns av Valencia, Spanien som i finalen slog Arsenal, England i straffsparksläggning efter en mållös match. Det var enda gången Europeiska cupvinnarcupen avgjordes på straffsparkar, och var Valencias tredje slutseger i en europeisk turnering, tidigare hade man vunnit Uefacupen två gånger.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1979/1980 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1980 i Europa
1981 i Europa
Fotbollssäsongen 1979/1980
1979/1980